Анджела Мао Ин (, ютпхин: Maau4 Jing1, пиньинь: Máo Yīng; род. 20 сентября 1950, Китайская Республика) — бывшая актриса, снимавшаяся в кинофильмах гонконгского и тайваньского производства, мастер боевых искусств. Наиболее известна как исполнительница ролей в гонконгских фильмах о боевых искусствах 1970-х годов.

Биография и карьера 
Мао Фуцзин появилась на свет в 1950 году одним из восьми детей в семье артистов Пекинской оперы и провела детство на Тайване. Как и другие члены семьи начала готовиться к опере в юном возрасте, выполняя уроки по вокалу в возрасте пяти лет. Мао также изучала боевые искусства, особенно хапкидо, достигнув уровня чёрного пояса.

В двадцать лет переехала в Гонконг. В 1970 году Мао подписала пятилетний контракт с гонконгской киностудией Golden Harvest, после чего снялась во многих фильмах режиссёра  и Ло Вэя, часто появляясь на экране с такими актёрами, как  и Саммо Хун. Первую главную роль Мао исполнила в фильме Golden Harvest «Бурная река», срежиссированным Хуан Фэном, в котором она играет роль мстящей дочери убитого мастера боевых искусств. В картине «Непобедимая восьмёрка» она воссоединилась со своими восемью братьями ради мести за родителей и переоделась в мужскую одежду, имея при себе веер, скрывающий смертельное оружие. Но в «Леди-вихре» она отказалась мстить человеку, бросившему её беременную сестру, узнав о его борьбе против наркоторговцев. Актриса также исполнила роль женщины-революционерки в фильме Кинга Ху «Судьба Ли Хана» и китайской ученицы, противостоящей японцам в Корее 1934 года, в «Хапкидо». Однако, наиболее известным её появлением на экране для западного зрителя стала «сестра» Брюса Ли в «Выходе дракона».

Несмотря на ряд камео в начале 1990-х, кинокарьера Мао закончилась в 1983 году с рождением сына.

В 1993 году Анджела Мао переехала в Нью-Йорк вместе с сыном к мужу. Владеет тремя ресторанами.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Angela Mao Ying на сайте Hong Kong Cinemagic.